Кубок Федерации 2019 — 57-й по счёту розыгрыш наиболее престижного кубка среди сборных команд по теннису среди женщин.

Титул отстаивала сборная США.

Мировая группа

Посев

Сетка

Финал

Австралия — Франция

Примечания

См. также 
 Кубок Дэвиса 2019

Ссылки 
 Официальный сайт 

2019